A 2022-es Omloop Het Nieuwsblad országúti-kerékpárversenyt február 26-án rendezték. A verseny a sorozat történetének 77., a 2022-es UCI World Tour 2. versenye volt.

A verseny során egy hétfős szökés alakult ki, ami nyolcperces előnyre tett szert. A mezőnyt a Quick Step és a Jumbo irányította. Az utolsó 100 kilométeren több akció is történt, aminek köszönhetően a szökevényeket is befogták. Van Aert a Bosbergen indított, amivel megnyerte a versenyt.

Indulók

Végeredmény

Jegyzetek

Omloop Het Nieuwsblad